Дымовское — название населённых пунктов:

Россия 
 Дымовское — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.

Украина 
 Дымовское — село в Новоодесском районе Николаевской области.